Copa Chevallier Boutell 1939 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz szósty w 1939 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1939 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1939 w piłce nożnej